Queensbury Upper School - een school te Dunstable in England
 Queensbury (West Yorkshire) - een dorp nabij het Engelse Bradford
 Queensbury (New York) - een dorp in de Verenigde Staten
 Queensbury (treinstation) - een treinstation nabij het Engelse Bradford
 Queensbury (metrostation) - een metrostation in Londen
 Queensbury (Londen) - een deel van Londen in Groot-Brittannië
 The Queensbury Lines - de treinverbindingen te Bradford in Groot-Brittannië

Zie ook
 Queensberry